Takao – góra w Japonii na wyspie Honsiu
 Takao – japoński krążownik z 1888 roku
 Takao – japoński krążownik ciężki z 1930 roku
 Takao – nazwa miasta Kaohsiung na Tajwanie z okresu panowania japońskiego